Чемпіонат Азербайджану 2001–2002 — 11-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу. Чемпіоном втретє поспіль став Шамкір.

Конфлікт з УЄФА 
Під час чемпііонату між керівництвом деяких клубів і президентом АФФА Фуадом Мусаєвим виник конфлікт, у результаті якого команди ухвалили рішення відмовитись від участі у чемпіонаті під егідою АФФА.

Був створений організаційний комітет, який довів чемпіонат і Кубок країни до закінчення. Не дивлячись на це, підсумки чемпіонату не були визнані УЄФА, а клуби були відсторонені від участі у єврокубках.

Клуби

Перший раунд 

|}
Примітки: 
1. Клуб Араз-Нахчиван знявся зі змагань у зимову перерву.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

|}

Результати

Кваліфікаційний раунд 

|}
Примітки: 
1. Після закінчення змагання клуб Тефеккур Університеті (Баку) змінив назву на Умід.
2. Після закінчення змагання клуб Шахдаг змінив назву на Шахдаг-Самур.
3. Клуб Араз-Нахчиван знявся зі змагань у зимову перерву.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 

2001—2002
Азербайджан
Азербайджан
2001 в азербайджанському спорті
2002 в азербайджанському спорті